Tsiroanomandidy ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Tsiroanomandidy (Distrikt), Distrikt in der Region Bongolava in Madagaskar
 Tsiroanomandidy (Stadt), Stadt in der Region Bongolava in Madagaskar